Соревнования среди парных двоек по академической гребле среди мужчин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли с 6 июля по 8 июля.

Призёры

Результаты

Предварительный этап 
На предварительном этапе прошло 3 заезда. 3 лучшие команды в каждом заезде прошли в финал, остальные примут участие в утешительном заезде

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Утешительный заезд 
3 лучшие команды в утешительном заезде прошли в финал

Финалы

Финал B

Финал A

Ссылки 
 Официальный сайт Универсиады 2013
 Академическая гребля на сайте Универсиады
 Летняя Универсиада 2013 — Академическая гребля — Техническое руководство

Одиночки (мужчины)